

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Dębicz – część miasta Racibórz
 Dębicz – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kramsk 
 Dębicz – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Wielkopolska